In informatica, in particolare nella teoria delle basi di dati, una tupla (in inglese: tuple, sinonimo di riga) è un generico elemento di una relazione con attributi in un database relazionale.

Da un punto di vista formale, si può definire una tupla su un insieme di attributi (o campi dato) X, come una funzione che a ciascun attributo appartenente ad X associa un valore appartenente al dominio dell'attributo. Si tratta dunque in sostanza di una riga di una tabella o relazione, cioè l'insieme dei valori assunti dai campi dato o attributi specificati in cima a ciascuna colonna. Essa rappresenta dunque l'entità base che deve essere memorizzata nella base di dati, identificabile con il record. Appare quindi impropria la confusione con la tupla o ennupla, nel senso matematico, che costituisce invece una sequenza ordinata di elementi.

Date le proprietà della relazione matematica da cui discende la definizione di relazione con attributi, ciascuna tupla è per definizione unica ovvero univocamente identificabile, caratteristica che implica l'esistenza della cosiddetta chiave primaria.

Voci correlate
Ennupla

Teoria delle basi di dati
de:Kalkül (Datenbank)